{{automatic taxobox
| name = Пантери
| image = Jaguar sitting small.jpg
| image_width = 250п
| image_caption = Јагуар
| taxon = Panthera
| authority = -{Pinel}-, 1792
| subdivision_ranks = врсте
| subdivision =
-{Panthera tigris}-
-{Panthera uncia}-'-{Panthera onca}-
-{Panthera leo}-''''-{Panthera pardus}-'
}}
Пантери ( — Пантера) су род у породици мачака, које је први назвао и описао немачки природњак Лоренц Окен. Реч Пантер потиче од грчке речи -{pan}- што „значи” све и -{theras}- што значи „ловац”. Британски зоолог Покок извршио је 1916. године класификацију овог рода која се састоји од: лава, тигра, јагуара и леопарда на основу кранијалних карактеристика. Резултати генетске анализе показали су да снежни леопард такође припада пантерима коју је прихватила Међународна унија за очување природе 2008. године.

Само тигар, лав, леопард и јагуар имају анатомски структуру која им омогућава да ричу. Оновни разлог за то се некада претпостављало да је непотпуно окоштавање језичне кости. Међутим, нова истраживања показују да је њихова способност да ричу због других морфолошких карактеристика, посебно због гркљана. Снежни леопарди не ричу.

 Име 
Реч потиче од латинске речи -{panthēra}- као и грчке речи -{pánthēr}- (-{πάνθηρ}-). На грчком -{pan}- значи „све” и -{theras}- — „плен”, што означава „предатора свих животиња”. Претпоставља се да је реч звер у античку Грчку највероватније дошла из Индије. 

 Карактеристике 

 Еволуција 

 Класификација 
Током 19. и 20. века, разни истраживачи и особље природно-историјских музеја предложили су бројне подврсте, понекад назване расама, за све врсте пантера. Таксономиста Покок је проучавао кожу и лобање у зоолошкој колекцији Природно-историјског музеја у Лондону и описао груписане подврсте, чиме је знатно скратио листу.
Од средине 1980-их, неколико врста пантера постало је предмет генетичких истраживања, углавном користећи узорке крви појединих примерака. Резултати разних студија показују да су многе подврста лавова и леопарда упитне, због недовољне генетске разлике између њих.
Касније је предложено да се све афричке популације леопарда групишу у P. p. pardus и задрже осам подспефичких имена за азијске популације леопарда.

На основу генетичких истраживања, предложено је да се све живе популације подсахарског лава групишу у P. l. leo.
Резултати филогеографских студија указују да су популације лавова западне и централне Африке блиско повезане са онима у Индији и формирају другачију кладу од лавових који настањују јужну и источну Африку; југоисточна Етиопија је регија између популација северне и источне Африке.

Црни пантери не чине посебну врсту, већ су меланистички примерци рода, који се најчешће срећу код леопарда и јагуара.

 Филогенија 

Доле приказани кладограм прати Mazák, Christiansen и Kitchener (2011).

Током 2018. године, објављени су резлултати филогенских студија о живим фосилним мачкама. Ова студија је заснована на морфолошкој разноврсности доњих вилица сабљозубих мачака, њиховој специјацији и изумирању. Генерисани кладограм указује на различит однос врста пантера, као што је приказано испод:

 Савремене врсте 
Следећи списак врста пантера је заснован на таксономској процени у Mammal Species of the World'' у 2017. години од стране међународне уније за заштиту природе:

Фосилне врсте и подврсте

Референце

Литература 
 
 Oken, L. (1816). Lehrbuch der Zoologie, 2. Abtheilung. August Schmid & Comp., Jena.
 Pocock, R. I. (1916). The Classification and Generic Nomenclature of F. uncia and its Allies. The Annals and Magazine of Natural History: zoology, botany, and geology. Series 8, Volume XVIII: 314–316.
 .